Mikko Koskinen ist der Name folgender Personen:

* Mikko Koskinen (Basketballspieler) (* 1949), finnischer Basketballspieler 
 Mikko Koskinen (Eishockeyspieler) (* 1988), finnischer Eishockeytorwart